ESO kan syfta på:

 ESO – en europeisk astronomisk organisation med teleskop placerade på södra halvklotet, se Europeiska sydobservatoriet
 ESO – en självständig kommitté under Finansdepartementet, se Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
 ESO – ett institut i Milano, se European School of Oncology
 ESO – ett MMORPG-spel utvecklat av Zenimax Online Studios, se The Elder Scrolls Online
 Eso – italienskt namn på ön Iž i Zadars län i Adriatiska havet